Гагаринский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Гагаринский сельсовет — в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Гагаринский сельсовет — в Пичаевском районе Тамбовской области, упразднён.